A A-League 2007-08 foi a terceira edição da principal divisão de futebol da Austrália, teve inicio em agosto de 2007 e término em março de 2008. 

Com a participação de oito equipes. O Newcastle Jets sagrou-se campeão.

Ligações externas 
Página oficial 

A-League
2007 no futebol
2008 no futebol
2007 na Austrália
2008 na Austrália